Kockelsberg heißen folgende Berge:
 Kockelsberg (Trier), Berg in Trier
 Kockelsberg (Großdobritz), Berg bei Großdobritz in Sachsen, soll zukünftig vom Kockelsbergtunnel untertunnelt werden